Ritzendorf ist der Name folgender Orte:

 Ritzendorf (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft von St. Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Ritzendorf (Gemeinde Kreuttal), Ortschaft der Gemeinde Kreuttal, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Ritzendorf (Gemeinde Steinerkirchen), Ortschaft der Gemeinde Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Ritzendorf (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Ritzendorf (Gemeinde  Sankt Margarethen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Margarethen bei Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark